Riaño kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Riaño (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Riaño (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar